Крапец — село в Болгарии:
 Крапец — во Врачанской области;
 Крапец — в Добричской области.